Легенченко — фамилия. Известные носители:

 Легенченко, Александр Павлович (1911—2003) — советский и российский художник, Заслуженный художник РСФСР.
 Легенченко, Иван Сергеевич (1897—1984) — акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, Заслуженный врач БССР.